Dorema aitchisonii är en flockblommig växtart som beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Dorema aitchisonii ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
aitchisonii